Datart e:LIGA je česká ligová soutěž ve hře FIFA. V lize jsou zapojeny všechny kluby fotbalové Fortuna:Ligy, každý z klubů měl dvě kvalifikace, aby se vybrali dva nejlepší hráči, kteří budou tým reprezentovat v e:LIZE. Finále se odehraje 12. ledna 2020 v pražské UNYP Areně.

Soupisky

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Play-off

Odkazy

Reference 

Turnaje ve videohrách